ЕВС — аббревиатура ряда организаций.

 Европейский вещательный союз — европейская организация общественных вещателей.
 Европейская валютная система — форма организации валютных отношений между государствами-членами Европейского экономического сообщества в 1979—1998 годах. 
 Европейская внешнеполитическая служба — орган Европейского союза, выполняющего обязанности министерства иностранных дел на уровне Европейского союза, реализуя общую внешнюю политику Европейского союза.